Gaius Vibius Pansa kan syfta på:

 Gaius Vibius Pansa, romersk politiker, myntmästare 90 f.Kr.
 Gaius Vibius Pansa Caetronianus (död 43 f. Kr.), romersk politiker, konsul 43 f.Kr.